A Taça Brasil de Futsal de 1994, foi a vigésima primeira edição da copa brasileira da modalidade.

1993